Copland může znamenat:
Aaron Copland, hudební skladatel 
Apple Copland, operační systém
Copland River, novozélandská řeka